Artsjö (finska Artjärvi) var tidigare en kommun i landskapet Päijänne-Tavastland i Finland. Artsjö hade vid upphörandet 1 407 invånare och en yta på 197,33 km². Artsjö kommun slogs samman med Orimattila stad den 1 januari 2011.

Artsjö var enspråkigt finskt.

Kända personer från Artsjö 
 J. Alfred Tanner (1884-1927) finsk kuplettsångare

Källor

Externa länkar